taman – język austronezyjski z Indonezji
  – wymarły język chińsko-tybetański